«In the Still of the Night» (также «In the Still of the Nite») — песня, написанная Фрэдом Пэррисом и впервые выпущенная в 1956 году (как сингл) его вокальной группой The Five Satins. Тогда в 1956 году песня поднялась в США на 24 место синглового поп-чарта (теперь Billboard Hot 100), потом ещё несколько раз переиздавалась и в него возвращалась.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «In the Still of the Nite» в исполнении группы The Five Satins на 90 место своего списка «500 величайших песен всех времён».
В списке 2011 года песня также находится на 90 месте.

Кроме того, песня «In the Still of the Nite» в исполнении группы The Five Satins входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

В США по продажам сингл с ней был сертифицирован золотым.

Песня в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец» (2019).

Версия Boyz II Men 

Ближе к концу 1992 года акапельная версия этой песни была издана как сингл американской мужской вокальной группой Boyz II Men. В декабре песня достигла 3 места в чарте Hot 100 Airplay американского журнала «Билборд», а в январе 1993 года 3 места в Billboard Hot 100.

Список композиций 
 7"
 "In the Still of the Nite (I'll Remember)" (LP version) — 2:51
 "Snippets from 'An American Dream'" by The Jacksons

 CD (макси-сингл)
 "In the Still of the Nite (I'll Remember)" (LP version) — 2:51
 "Snippets from 'An American Dream'" by The Jacksons
 "Medley" ("I Want You Back" (live) / "ABC" (live)) by The Jacksons

Чарты

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Примечания

Ссылки 
 "In the Still of the Nite". Rolling Stone.
 Erlewine, Stephen Thomas. "[ The Five Satins]". Allmusic.
 Whitburn, Joel. Top Pop Singles 1955—1999. Menomonee Falls, WI, 2000.
  (оригинальное издание)
  (версия Santo & Johnny 1964 года)
  (версия Boyz II Men 1992 года)
 

Песни 1956 года
Синглы 1964 года
Синглы 1992 года
Синглы 1993 года
Синглы Motown
Песни The Beach Boys
Песни Пола Анки
Песни Boyz II Men
Зал славы «Грэмми»